Ангел Георгиев може да се отнася за:
 Ангел Георгиев (1880 – ?), български революционер
 Ангел Георгиев (1944 – 2012), български актьор